

Geografia
 Shanghai – città della Cina 
 Shanghai – città degli Stati Uniti d'America
 Shanghai – quartiere di Livorno
 Shanghai – la borgata romana di Tor Marancia, che per l'infelice collocazione in una zona infossata, ebbe il nomignolo di Shanghai

Cinema
 Shanghai – film del 1935 con Loretta Young e Charles Boyer
 Shanghai – film del 2010 di Mikael Håfström

Altro
 Shangai o Mikado – gioco da tavolo
 2197 Shanghai – asteroide
 Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai – organizzazione intergovernativa
 Classe Shanghai – classe di navi motocannoniere
 Shanghai – videogioco arcade del 1986